Wimbledon 2012 - kwalifikacje gry podwójnej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów deblowych mężczyzn, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce pomiędzy 18 a 20 czerwca na londyńskich kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani

Drabinka

1. część

2. część

3. część

4. część

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Wimbledon 2012
Wimbledon – kwalifikacje gry podwójnej mężczyzn